Olive Kitteridge steht für:

 Olive Kitteridge (Roman) (deutsch Mit Blick aufs Meer), Roman von Elizabeth Strout (2008)
 Olive Kitteridge (Miniserie), US-amerikanische Fernsehminiserie von Lisa Cholodenko (2014)